Эрудит:
 Эрудит — человек, обладающий обширными познаниями, см. Эрудиция.
 Эрудит (Скрэббл) — настольная игра.